Доминика́нский монасты́рь Свято́й Екатери́ны (ныне — Лати́нский кварта́л) — старейший католический монастырь Эстонии. Был основан в XIII веке доминиканцами в честь Святой Екатерины Александрийской на территории нынешнего Нижнего города Таллина (Ревеля). Руины монастыря находятся сегодня между улицами Вене (Русская), Мунга и Мюйривахе.

История и сохранность монастыря 
В начале XIII века землю современной Эстонии захватили датские и немецкие крестоносцы. Сразу началась христианизация эстов. В 1219 году вместе с датским королём Вальдемаром II в Ревель прибыло католическое духовенство во главе с архиепископом Лундским Андреасом, епископом Эстонским Теодориком, а также еще двумя другими епископами. Вслед за ними в 1229 году здесь появились доминиканцы, которые основали монастырь вначале в Вышгороде. Из-за распрей датских и немецких рыцарей доминиканцам пришлось покинуть это место.

В 1246 году братья-проповедники вернулись в Вышгород, а в 1260 году перебрались в Нижний город, где стали строить церковь, вокруг которой потом вырос монастырь. Церковь Святой Екатерины строилась вплоть до XVI века.

Монастырь был построен по типу дом конвента — его основные помещения образовывали замкнутый прямоугольный дворик с внутренней галереей по периметру: на юге — церковь, на севере — рефекторий, на западе — дормиторий, на востоке — капитул.

Доминиканский монастырь развивался вместе с другими монастырями, позже появившимися в Ревеле и вообще с церковной жизнью, какая могла развиваться в центре епархии (Северная Эстония в неё входила), которым стал Ревель. Собор, который был заложен прежде доминиканскими монахами, достроили, и он стал резиденцией епископа. Сегодня этот собор, известный как Домский, является архитектурной доминантой Старого Таллина.

Монахи доминиканского монастыря выучили эстонский язык, позже братия монастыря пополнялась за счет выходцев из местного населения и монастырь стал постепенно средоточием эстонской культуры, обогащая эстонскую словесность, переводами с латыни и др. языков.

При монастыре действовала школа, в которой обучали грамоте и изучали Писание. Эта школа стала поводом к известной распре с Домским собором о привилегии преподавания, которая закончилась только после специального решения папы римского.
Во время Реформации братья-проповедники покинули монастырь и его строения использовались городом для разных целей, в том числе для школы, для размещения наемных польских войск и под богадельню. Однако после пожара 1531 года строения монастыря уже не использовались (кроме амбара), только застраивалась постепенно его территория новыми домами.

В 1525 году в регионе была проведена Лютеранская реформация. Доминиканцы были изгнаны из города, а их имущество конфисковано, монашеская жизнь в стенах обители прекратилась. В результате пожара церковь святой Екатерины полностью выгорела. От огня пострадала и большая часть монастырских помещений, остатки которых со временем ветшали и разрушались.

В 1710 году Ревель стал российским городом, постепенно стала возрождаться жизнь католической общины, которая получила официальный статус в 1799 году. Именно на территории бывшего доминиканского монастыря обосновались католики Ревеля.

В бывшей трапезной монастыря стали проводиться католические богослужения. Священниками и администраторами на новом католическом приходе стали новоприбывшие доминиканцы, которые безраздельно осуществляли пастырскую и миссионерскую деятельность до 1860 года, пока не были открыты новые приходы.

Сохранились следующие помещения (список неполный): капитул, западная часть церкви с двумя порталами, крипта, скрипторий. Также сохранился амбар, перестроенный после Реформации в Арсенал. Рефекторий был перестроен в 1845 году в католический Собор Святых Петра и Павла (Таллин). То, что осталось от церкви, используется под камерный вокально-музыкальный зал, под надзором Дома Хопнера. В переулке Катарийны, который образовался лишь в XX веке, на стене церкви закреплены надгробные плиты богатых людей города. Старейшая плита — 1381 года, Кунигунды Шоттельмунд, жены бургомистра Ревеля.

В церкви и крестовых ходах выставлены могильные камни и этики (камни предпорожья) из известняка.

Современность монастыря

Арендаторы сохранившихся и отреставрированных строений монастыря 
Сегодня бывшую территорию монастыря используют следующие учреждения:
 «Институт Мауритиуса», некоммерческое предприятие (MTÜ) — организация проводит экскурсии по руинам. Позиционирует себя как институт изучения жизни и наследия приора/монаха Маврикия (Мауритиуса), предположительно, ученика Альберта Великого.
 «Музей доминиканского монастыря» () — организация предлагает театрализованные вечерние экскурсии по руинам монастыря.
 Организация «Дом Хопнера» («Hopneri Maja») открыла церковь Святой Екатерины и клуатр монастыря с июня 2014 года для публики, бесплатно. Время работы: 10.00—18.00, Ср—Вс.
 Мастерская художника Александра Савченкова — вход через арку с улицы Мююривяхе в дворик и направо в подвал монастыря.

Другие арендаторы Латинского квартала 
 Монастырь Святой Екатерины Сиенской («Püha Siena Katarina Klooster») — возрожденный доминиканский монастырь, имеющий покровительницей другую святую Екатерину — Сиенскую, проводит мессы и литургии на польском и эстонском языках, иногда на русском. Вход со стороны улицы Мюйривяхе слева от арки. У входа расписание месс в окне на 4 языках, в том числе на русском.
 «Гильдия Катарины» («Katarina Gild») — некоммерческое товарищество ремесленников и рукодельцев в переулке Катарины.
 «Theatrum», SA — частный театр Лембита Петерсона, делает постановки и занимается образовательной деятельностью. Занимает помещение бывшего хлебного амбара монастыря (ул. Вене, 14). Вход со стороны церкви Святой Екатерины с надписью «Kloostri Ait».

Сохранившееся имущество монастыря 
Несмотря на то, что доминиканцы сбежали из города, не дожидаясь расправы лютеран в 1524, монастырь подвергся разорению. Однако здания сохранялись практически нетронутыми в течение несколько лет — до пожара 1531 года. Сохранились два алтаря из церкви Святой Екатерины, они выставлены в музее средневекового искусства (в Нигулисте) — это алтарь Девы Марии, изготовленный на средства и по заказу Братства Черноголовых мастером легенды Святой Лючии в Брюгге, и алтарь Святой родни.

Также в советских путеводителях есть информация, что сохранилось некоторое количество книг из библиотеки монастыря. Небольшая экспозиция, которую предлагает «Институт Мауритиуса», не имеет отношения к монастырю, не имеет исторической и художественной ценности и является остатками советского собрания образцов камнерезного искусства, ценные объекты которой выставлены в Нигулисте. Ценностью обладают только сохранившиеся помещения, что и используют арендаторы строений монастыря.

Во внутреннем дворике монастыря можно увидеть «Колодец желаний» — согласно легенде, каждое загаданное здесь желание сбудется.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Püha Siena Katariina Klooster Tallinnas
 Dominikaanid

Готическая архитектура Таллина
Культовые сооружения Таллина
Католические монастыри Эстонии
Доминиканские монастыри
Средневековая Эстония
Монастыри, основанные в XIII веке